Nybro kan syfta på:

 Nybro kommun – en kommun i Kalmar län 1971–
 Nybro – en tätort i Nybro kommun
 Nybro stad – en tidigare kommun i Kalmar län 1932–1970
 Nybro köping, en tidigare administrativ köping i Kalmar län 1880–1931
 Nybro (municipalköping) –  en municipalköping i Madesjö landskommun 1865–1880
 Nybro församling – en tidigare församling i Växjö stift 1939–2006
 Nybro-S:t Sigfrids församling – en församling i Växjö stift 2006–
 Nybro pastorat – pastorat i Växjö stift 2010–
 Nybro distrikt –  ett distrikt i Nybro kommun och Kalmar län 2016–
Radio Nybro – svensk närradiostation
Nybro–Sävsjöströms Järnväg – en normalspårig järnväg i Småland
Nybro kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
Nybro Tidning – svensk dagstidning
Nybro IF – idrottsförening i Sverige
Nybro Vikings IF – ishockeyklubb i Sverige
Nybroviken – en vik av Saltsjön i Stockholm
Nybro, Mörskoms kommun – ett bostadsområde i Mörskoms kommun

Se även
 Madesjö församling – församling för Nybro i Växjö stift –1939
 Madesjö landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län för Nybro municipalköping –1880
 Madesjö (olika betydelser)